I cronisti e gli storici romani ricordano tre distinti personaggi col nome di Apicio.

Vissuti in epoche diverse – dall'età repubblicana a quella augustea, a quella di Traiano – condividono, oltre al nome, la fama di impavidi ghiottoni:
Apicio – I secolo a.C.
Marco Gavio Apicio
Apicio – II secolo